Der Begriff Yoker bezeichnet:

 Yoker (Schottland), eine ehemalige Ortschaft in Schottland, jetzt Stadtteil von Glasgow
 Yoker (Whiskybrennerei), eine ehemalige schottische Whiskybrennerei